Aéroport de Tenerife peut désigner : 
 aéroport de Tenerife-Nord ou Los Rodeos, un des deux aéroports internationaux de l'île de Tenerife en Espagne ;
 aéroport de Tenerife-Sud ou Reina Sofía, un des deux aéroports internationaux de l'île de Tenerife en Espagne.